La gara dei 12,5 km inseguimento maschile di biathlon dei XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang si è svolta il 12 febbraio 2018 presso il centro di biathlon di Alpensia.

Risultati

Collegamenti esterni
 

Inseguimento maschile